ISO 3166-2:NA стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Намибии. Стандарт охватывает 13 областей Намибии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода ISO 3166-1 для Намибии — NA и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию области. Геокоды областей Намибии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — NA, присвоенного Намибии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Намибии 
Геокоды 13 областей административно-территориального деления Намибии.

Геокоды пограничных Намибии государств 
 Ангола — ISO 3166-2:AO (на севере),
 Замбия — ISO 3166-2:ZM (на северо-востоке),
 Ботсвана — ISO 3166-2:BW (на востоке),
 ЮАР — ISO 3166-2:ZA (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Намибии

Ссылки 
 Геокоды Намибии 
 Геокоды Намибии 

2:NA